Інтегрування частинами — один із способів знаходження інтеграла.

Суть методу в наступному: якщо підінтегральна функція подана у виді добутку двох неперервних і гла́дких функцій (кожна з яких може бути як елементарною функцією, так і композицією), то справедливі формули:

 для невизначеного інтеграла:
 

 для визначеного:
 

Передбачається, що знаходження інтеграла  простіше, ніж . У іншому випадку застосування методу не виправдано.

Одержання формул

Для невизначеного інтеграла 
Функції  і  гладкі, отже, можливе диференціювання:
 
Ці функції також неперервні, отже можна взяти інтеграл від обох частин рівності:
 
Операція інтегрування протилежна диференціюванню:
 
Після перестановок:

Для визначеного 
У цілому аналогічно випадку для невизначеного інтеграла:

Приклади 
 
 

 Іноді цей метод застосовується кілька разів:
 
 

 Цей метод також використовується для знаходження інтегралів від елементарних функцій:
 
 

 У деяких випадках інтегрування частинами не дає прямої відповіді:
 
 

 
 

 У такий спосіб один інтеграл виражається через інший:
 

 Вирішивши отриману систему, одержуємо:

Див. також 
 Методи інтегрування виразів тригонометричних функцій

Посилання 
 

Математичний аналіз